Bad Lieutenant, un film américain d'Abel Ferrara sorti en 1992.
 Bad Lieutenant : Escale à La Nouvelle-Orléans, un film de Werner Herzog sorti en 2009.
 Bad Lieutenant, groupe de musique rock notamment formé par d'anciens membres du groupe New Order.